Bibus, le réseau de transport en commun de Brest Métropole ;
 Bibus, un logiciel de gestion bibliographique ;
 Bibus, un type de meuble :
 Peter Bibus, politicien autrichien et tchèque.